Тесија има више значења:

 Тесија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тесија (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тесија (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тесија, Гвајпарин (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику